La  peut désigner :
 la  d'infanterie britannique
 la  biélorusse